Ву́лиця Мокроу́сова — назва вулиць у деяких населених пунктах країн колишнього СРСР.

На честь Олексія Васильовича Мокроусова 

 Вулиця Мокроусова — вулиця у Бєлгороді.
 Вулиця Мокроусова — вулиця у Севастополі.
 Вулиця Мокроусова — вулиця у Сімферополі.

На честь Бориса Андрійовича Мокроусова 

 Вулиця Мокроусова — вулиця у Нижньому Новгороді.

Вулиці, названі на честь людей